Дулемба () — польская фамилия. Дворяне употребляют польский герб Алябанда.
Известные носители:
 Дулемба-Каша, Агнешка(pl) — польская актриса. 
 Дулемба, Генрих Юлианович (pl) (1848—1913) — польский политик-революционер.
 Дулемба, Мария(pl) (1885—1959) — польская актриса.
 Elizabeth O. Dulemba — автор и иллюстратор детских книг.